Casa del Bosque puede hacer referencia a:
Casa del Bosque, palacete situado en el municipio español de Buitrago del Lozoya (Madrid);
Casa del Bosque, como originariamente era conocido el Palacio de Valsaín, situado en la localidad española de Valsaín (Real Sitio de San Ildefonso, Segovia).